Ellett ist der Familienname folgender Personen:

 David Ellett (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Henry T. Ellett (1812–1887), US-amerikanischer Politiker
 Neil Ellett (* 1944), kanadischer Fußballspieler
 Tazewell Ellett (1856–1914), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Harlan Ellett (1880–1951), US-amerikanischer Architekt

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Ellett (Virginia)